Майкл Нгадё-Нгаджюи́ (; ) — камерунский футболист, защитник бельгийского клуба «Гент» и национальной сборной Камеруна.

Клубная карьера 

Во взрослом футболе дебютировал в 2008 году за команду «Канон Яунде», в которой провел два сезона.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Кирхгёрдер», в состав которого присоединился в 2010 году.

В 2011 году заключил контракт с клубом «Зандхаузен», в составе которого провел следующий год своей карьеры.

С 2012 года два сезона защищал цвета команды клуба «Нюрнберг» II. Большинство времени, проведенного в составе второй команды «Нюрнберга», был основным игроком команды.

С 2014 по 2016 года защищал цвета команды клуба «Ботошани». Играя в составе «Ботошани» также часто выходил на поле в основном составе команды.

Несмотря на слухи, связывающие его с переходом в «Стяуа», Нгадё-Нгаджюи летом 2016 года присоединился к пражской «Славии» за 500 000 €. В сезоне 2018/19 помог команде дойти до четвертьфинала Лиги Европы и оформить золотой дубль.

В июле 2019 года перешёл в бельгийский клуб «Гент».

Международная карьера 
3 сентября 2016 году дебютировал за национальную сборную Камеруна в матче против сборной Габона.

В составе сборной был победителем Кубка африканских наций 2017 в Габоне.

Голы за сборную

Достижения

Клубные

«Славия» 
 Чемпион Чехии (2): 2016/17, 2018/19
 Обладатель Кубка Чехии: 2017/18, 2018/19

«Гент» 
 Обладатель Кубка Бельгии: 2020/21

Международные 
 Обладатель Кубка африканских наций: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Славии»

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Канон Яунде»
Игроки ФК «Зандхаузен»
Игроки ФК «Нюрнберг II»
Игроки ФК «Ботошани»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Гент»